

Cinema 
Maze – film del 2000 diretto da Rob Morrow
Maze – film del 2017 diretto da Stephen Burke

Musica
Maze – gruppo musicale statunitense

Persone
Colette Maze (1914) – pianista francese
Gustavo Mazè de la Roche (1824-1886) – generale e politico italiano
Jynx Maze (1990) – attrice pornografica statunitense
Michael Maze (1981) – tennistavolista danese
Tina Maze (1983) – ex sciatrice alpina slovena
William Maze (1956) – ex tennista statunitense

Altro 
Carcere di Maze – carcere britannico, situato nella località di Long Kesh, vicino a Lisburn